Matbyttan kan avse:
 Matbyttan, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
 Matbyttan, Närke, sjö i Örebro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn